Saint-Sornin puede referirse a: 

 Saint-Sornin, comuna francesa situada en Allier.
 Saint-Sornin, comuna francesa situada en Charente.
 Saint-Sornin, comuna francesa situada en Charente Marítimo.